Erebia pellea är en fjärilsart som beskrevs av Hans Fruhstorfer. Erebia pellea ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
pellea